Weltklasse steht für:
 eine Wettbewerbsklasse im Segelflug, siehe Wettbewerbsklasse #13,5-Meter-Klasse (ehem. Weltklasse)
 das höchste Leistungsniveau im Sport, siehe Weltrangliste
 Weltklasse Zürich, eine Leichtathletikveranstaltung
 eine spöttische Bezeichnung für den Elchtest